Anna Barbara Giezendanner (1831-1905), Zwitserse kunstschilderes
 Benjamin Giezendanner (1982), Zwitsers politicus en ondernemer
 Blaise Giezendanner (1991), Frans alpineskiër
 Ulrich Giezendanner (1953), Zwitsers politicus en ondernemer

Zwitserse achternaam